

Cinema 
 Il frutto proibito (Forbidden Fruit) – film del 1921 diretto da Cecil B. DeMille
 Il frutto proibito (Le Fruit défendu) – film del 1952 diretto da Henri Verneuil

Letteratura 
 Il frutto proibito (Murder is Suspected) – romanzo di Peter Alding, n. 1592 de Il Giallo Mondadori
 Il frutto proibito (Winter Heat) – romanzo di Mary Lynn Baxter del 1989

Pagine correlate 
Frutto proibito